Ammerland steht für:

 Ammerland, Teil-Landschaft der Oldenburger Geest; danach benannt:
 Landkreis Ammerland in Niedersachsen
 Ammerland (Schiff, 1921), deutsches U-Boot-Begleitschiff der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Molkerei Ammerland, norddeutsches Milchverarbeitungsunternehmen
 Ammerland (Münsing), Kirchdorf der Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern